Hășmaș se poate referi la:
 Hășmaș, Arad
 Hășmaș, Sălaj